Last Call pode ser:

Last Call (TV) - programa de televisão da NBC, apresentado por Carson Daly.
Last Call (filme) - filme de 2002 sobre F. Scott Fitzgerald.

Desambiguação